Animal Farm (boek), een roman van de Britse schrijver en journalist George Orwell
 Animal Farm (1954), een animatiefilm, naar het gelijknamige boek
 Animal Farm (1999), een speelfilm, naar het gelijknamige boek
 Animal Farm (dierentuin), een dierentuin in Beverwijk